

Geografia

Niemcy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Benz

Polska 
 Benice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn 
 Benice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski

Słowacja 
 Benice – wieś (obec) na Słowacji, w kraju żylińskim w powiecie Martin.

Czechy 
 Benice – część Pragi